Un pistolet automatique peut faire référence à :
 Pistolet semi-automatique,
 Pistolet-mitrailleur,
 Personal defense weapon.